Suit peut désigner :
 Costume en anglais ;

Titres 

 

 Leisure Suit Larry est une série de jeux vidéo d'aventure publiée à partir des années 1980 ;
 Suit est le quatrième album studio de Nelly, sorti le  ;
 Suit and Tie est une chanson interprétée par le chanteur de pop américain Justin Timberlake issue de son  album studio,  (2013).

Voir aussi 
 .